Hampshire County kan syfta på:

 Hampshire County, Massachusetts - en countyn i USA
 Hampshire County, West Virginia - en countyn i USA

Se även
 Hampshire (olika betydelser)